Pantera Rosa, personatge de ficció creat per Friz Freleng

 Cinema:
 La Pantera Rosa, pel·lícula de 1963 dirigida per Blake Edwards i protagonitzada per David Niven i Peter Sellers
 The Pink Panther (pel·lícula de 2006), remake de la de 1963, dirigida per Shawn Levy i protagonitzada per Steve Martin i Kevin Kline
 The Pink Panther 2, seqüela de la de 2006, dirigida per Harald Zwart i protagonitzada per Steve Martin i John Cleese

 Televisió:
 The Pink Panther Show, sèrie d'animació de 1969
 La pantera rosa (sèrie), sèrie d'animació de 1993

 Miscel·lània:
 Pantera Rosa o Font Pública, monument de València
 Pantera Rosa (pastisset), pastisset creat per Josep Pujol i Codina i fabricat per Bimbo

''Per veure el llistat sencer de pel·lícules de la Pantera Rosa vegeu aquí